Дыко — фамилия. Известные носители:

 Дыко, Валентина (1917—1930) — прототип героини поэмы Эдуарда Багрицкого.
 Дыко, Лидия Павловна (1914— 2000) — советский кинооператор, педагог, заслуженный работник культуры РСФСР.